Смигель:

 Смигель — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Косьцянский повят.
 Смигель — гмина (уезд) в Польше, входит в Косьцянский повят, Великопольское воеводство.